Kapchorwa (plaats), plaats in Oeganda
 Kapchorwa (district), district in Oeganda